Nõmme (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu, provincie Läänemaa
Nõmme (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
Nõmme (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
Nõmme (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
Nõmme (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee, provincie Jõgevamaa
Nõmme (Rapla), een plaats in de Estlandse gemeente Rapla, provincie Raplamaa
Nõmme (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
Nõmme (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja, provincie Lääne-Virumaa
Nõmme (stadsdistrict), een stadsdistrict in de Estlandse hoofdstad Tallinn
Nõmme (wijk), een wijk binnen het bovengenoemde stadsdistrict
Nõmme (rivier), een rivier in Estland
Station Nõmme, het station in de wijk Nõmme
Nõmme Kalju FC, een voetbalclub in het stadsdistrict Nõmme
Nõmme, de oude naam voor de plaats Kärdla-Nõmme
Nõmme, de oude naam voor de plaats Liivanõmme
Nõmme, de oude naam voor de plaats Nõmjala
Nõmme, de oude naam voor de plaats Reigi-Nõmme